Miguel Ángel Brau Blánquez (Cartagena, Región de Murcia, 27 de diciembre de 2001) es un futbolista español que juega en la posición de lateral izquierdo en las filas del Club de Fútbol Talavera de la Reina de la Primera Federación, cedido por el Granada CF.

Trayectoria 
Natural de Cartagena, es hijo del ex-futbolista Miguel Ángel Brau, formado en las categorías inferiores del Granada CF. 

En la temporada 2020-21, tras acabar su etapa juvenil en el Granada CF, forma parte del Club Recreativo Granada de la Segunda División B de España, con el que disputó 8 partidos.

En la temporada 2021-22, con el Club Recreativo Granada de la Segunda Federación, disputó 25 partidos.

El 2 de septiembre de 2022, firma en calidad de cedido por el Club de Fútbol Talavera de la Reina de la Primera Federación.

Clubes

Referencias 

Nacidos en Cartagena (España)
Futbolistas de la Región de Murcia
Futbolistas del Granada Club de Fútbol "B"
Futbolistas del Club de Fútbol Talavera de la Reina